«Максимальный риск» () — американский фильм 1996 года, главные роли в котором исполнили Жан-Клод Ван Дамм и Наташа Хенстридж.

Сюжет 
Полицейский Алан Моро (Жан-Клод Ван Дамм) невольно занимает место своего брата-близнеца и … получает его многочисленные проблемы и красивую подругу. Он вынужден повторить его путь от Франции до США и назад, флиртуя с ФБР и русской мафией. Активно используя свои стальные мускулы, Алан должен найти ответы на некоторые жёсткие вопросы, но чем он ближе к цели, тем меньше у него шансов выжить…

В ролях 
 Жан-Клод Ван Дамм — полицейский Алан Моро/Михаил Суверов
 Наташа Хенстридж — Алекс Минетти, подруга Михаила
 Жан-Юг Англад — Себастьян
 Зак Гренье — Иван Дзасохов
 Девид Хемблен — ''Дмитрий Киров, глава русской мафии

Сборы 
Фильм собрал около 52 000 000 долларов в прокате, из них 14 500 000 — на территории США.

Отзывы 
Многие критики были разочарованы этим фильмом, как режиссёрским проектом Ринго Лама, отмечая, что его ранние работы сняты на куда более высоком уровне. В то же время об актёрской игре Ван Дамма отозвались более благоприятно, называя фильм одним из лучших в карьере киноактёра.

ТВ-Показы в России 
2001 год:
 ОРТ - 11 февраля
2003 год:
 Первый канал - 31 августа+Повтор 1 сентября
2004 год:
 НТВ - 1 октября
2005 год:
 НТВ - 22 апреля
2006 год:
 ТВ-3 - 20 августа и 16 декабря (Повторы 22 августа и 20 декабря)
 Первый канал - 24 сентября
 СТС - 11 декабря
2007 год:
 ТВ Центр - 13 января+Повтор 15 января
 ДТВ - 14 мая+Повтор 19 мая
2008 год:
 Первый канал - 18 апреля
 СТС - 10 июля и 10 декабря
2009 год:
 СТС - 6 августа
2010 год:
 ТВ-3 - 3 апреля
2011 год:
 СТС - 20 марта
2012 год:
 ТВ-3 - 12 августа+Повтор 13 августа

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы о близнецах
Фильмы о полицейских
Фильмы Ринго Лама
Фильмы Columbia Pictures